Медра́но () — испанский топоним и фамилия. Известные носители:

 Медрано, Вивьен (род. 1992) — сальвадор-американская художница и аниматор.
 Медрано, Джованни Антонио (1703—1760) — итальянский архитектор и инженер.
 Медрано, Ингрид (род. 1979) — сальвадорская спортсменка, выступающая в вольной борьбе, дзюдо и ММА.
  (1769—1840) — аргентинский юрист, политик и поэт.
 Медрано, Хосе Альберто (1917—1985) — сальвадорский военный и ультраправый политик.
 Гонсалес Медрано, Франсиско (1939—2017) — мексиканский ботаник, специалист по растительности Мексики.

Топоним 
 Медрано — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо).
 Медрано — станция Линии B метрополитена Буэнос-Айреса. Получила название по расположению в районе Авенида Медрано.
 Авенида Медрано — проспект (авенида) Медрано в городе Буэнос-Айрес, Аргентина. Названа в честь Педро Медрано.